Chaos – w mitologii greckiej uosobienie Próżni pierwotnej (stanu przed uporządkowaniem elementów wszechświata)
 chaos – w matematyce niestabilność rozwiązań równań ze względu na warunki początkowe
 Chaos – w biologii rodzaj ameb należących do supergrupy Amoebozoa
 Chaos – planetoida o numerze katalogowym 19521
 Chaos – jedna z potęg w świecie Warhammera
 Chaos – album rapera Braha
 Chaos – fikcyjna postać ze świata Sonic the Hedgehog

Kinematografia 
 Chaos – amerykański film w reżyserii Coline Serreau planowany na rok 2007
 Chaos – polski film w reżyserii Xawerego Żuławskiego z roku 2006
 Chaos – amerykański film w reżyserii Davida DeFalco z roku 2005
 Chaos – francuski film w reżyserii André Almuro z roku 2002
 Chaos – irlandzki film w reżyserii Geraldine Creed z roku 2002
 Chaos – czeski film w reżyserii m.in. Jiříego Chlumskýego z roku 2001
 Chaos – amerykański film w reżyserii Eileen O’Meara z roku 2000
 Chaos (jap. Kaosu) – japoński film w reżyserii Hideo Nakaty z roku 1999
 Chaos – francusko-włoski film z 1984 roku w reżyserii Paolo i Vittorio Taviani
 Chaos – indyjski film w reżyserii Ram Mohan z roku 1967
 Chaos (serial)

Zobacz też 

 Chaos A.D. – album grupy muzycznej Sepultura
 Chaos and Creation in the Backyard – album Paula McCartneya
 Chaos Computer Club – niemiecka grupa hakerska
 Chaos Space Marines – pojęcie z gry bitewnej Warhammer 40000
 gra w chaos – rodzaj symulacji matematycznej
 gwiazda chaosu – okultystyczny symbol występujący w magii chaosu
 Teoria chaosu (ang. Chaos) – kanadyjsko-amerykańsko-brytyjski film w reżyserii Tony’ego Giglio z roku 2006
 The Chaos – wiersz o angielskiej fonetyce
 Jallad (Chaos) – indyjski film w reżyserii Harshadrai Sakerlal Mehta z roku 1933
 Qaos (Chaos) – radziecki film w reżyserii Laerta Vagharshyana z roku 1974
 Ran (Chaos) – francusko-japoński film w reżyserii Akiry Kurosawa z roku 1985